Mordimi – film del 2010 diretto da Jason Friedberg e Aaron Seltzer
 Mordimi – singolo di Annalisa Minetti del 2011
 Mordimi! (Bite me: A Love Story) – romanzo di Christopher Moore